Erick Daniel Sánchez Ocegueda (ur. 27 września 1999 w mieście Meksyk) – meksykański piłkarz występujący na pozycji środkowego pomocnika, reprezentant kraju, obecnie zawodnik Pachuki.

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Meksyku w piłce nożnej
Piłkarze CF Pachuca
Piłkarze Mineros de Zacatecas
Uczestnicy Złotego Pucharu CONCACAF 2021
Ludzie urodzeni w mieście Meksyk
Urodzeni w 1999